Siravo ist der Familienname folgender Personen:

 George Siravo (1916–2000), US-amerikanischer Jazzmusiker, Arrangeur und Bandleader
 Joseph Siravo (1955–2021), US-amerikanischer Schauspieler